

Pseudonyme 

 Doris Inge Wegener (1943-2001), une chanteuse de schlager allemande.

Prénom